Van den Bussche war der Familienname der folgenden Personen:

 Charles Van Den Bussche (1876–1958), belgischer Segler
 Hendrik van den Bussche (* 1945), deutsch-belgischer Mediziner